Franz Abbé (* 28. November 1874 in Nauen; † 12. Januar 1936 in Berlin) war ein deutscher Kunstturner.

Biografie 
Franz Abbé nahm bei den Olympischen Sommerspielen 1900 in Paris im Einzelmehrkampf teil, wo er den 77. Rang belegte.

Weblinks 
 

Turner (Deutschland)
Olympiateilnehmer (Deutschland)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1900
Deutscher
Geboren 1874
Gestorben 1936
Mann